Вади́м Андре́ев: Андреев, Вадим Константинович (1927—2020) — советский военнослужащий, заслуженный военный лётчик СССР, генерал-полковник авиации.
 Андреев, Вадим Леонидович (1902—1976) — русский писатель и поэт, сын Л. Н. Андреева.
 Андреев, Вадим Юрьевич (род. 1958) — актёр театра и кино, мастер дубляжа.